Puerta de los Leones puede referirse a:
Puerta de los Leones de Micenas
Puerta de los Leones de Jerusalén.
Puerta de los Leones de la catedral de Santa María de Toledo.
Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados de España.
Puerta de los Leones (Verona), antigua puerta de la muralla romana de la ciudad
Puerta de los Leones (Ciudad de México)